

Osoby noszące nazwisko Krasucki 
 Anatol Krasucki – białoruski polityk
 Franciela Krasucki (ur. 1988) – brazylijska lekkoatletka
 Henri Krasucki (1924-2003) – uczestnik francuskiego ruchu oporu
 Jerzy Krasucki (ur. 1942) – polski piłkarz
 Ludwik Krasucki (1925-2004) – polski dziennikarz i scenarzysta
 Stanisław Krasucki (ur. 1937) – polski piłkarz
 Witold Krasucki (ur. 1959) – polski dziennikarz